Krug este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Manfred Krug (1937-2016) actor, cântăreț și scriitor german
 Mihail Krug (1961-2002), un cântăreț rus